Лампертхайм () — город в Германии, в земле Гессен.

Подчинён административному округу Дармштадт. Входит в состав района Бергштрассе. Население составляет 31 337 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 72,3 км². Официальный код — 06 4 31 013.

Демография

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Гессена